

Новоалександровка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Новоалександровка — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Новоалександровка — село, Благоварський район, Башкортостан
 Новоалександровка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Новоалександровка — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Новоалександровка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Новоалександровка — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Новоалександровка — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Новоалександровка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Александровка
 Новоалександрово
 Новоолександрівка
 Староалександровка

ru:Новоалександровка